Ixhuatán (Chiapas), een plaats in Chiapas (Mexico)
 San Francisco Ixhuatán, een plaats in Oaxaca (Mexico)
 Santa María Ixhuatán, een gemeente in Guatemala